Juan Sebastián Cabal e Robert Farah erano i detentori del titolo, ma sono stati eliminati ai quarti di finale da Kevin Krawietz e Andreas Mies.

Kevin Krawietz e Andreas Mies hanno sconfitto in finale Wesley Koolhof e Neal Skupski con il punteggio di 63-7, 7-65, [10-6].

Teste di serie 

  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (primo turno)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (primo turno)

  Tim Pütz /  Michael Venus (ritirati) 
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (quarti di finale)

Wildcard 

  David Marrero /  Jaume Munar (primo turno)

  Feliciano López /  Marc López (quarti di finale, ritirati)

Qualificati 

  Ugo Humbert /  Sebastian Korda (primo turno)

Lucky loser 

  Sander Gillé /  Joran Vliegen (primo turno)

  Pedro Martínez /  Lorenzo Sonego (quarti di finale)

Tabellone

Qualificazioni

Teste di serie 

  Sander Gillé /  Joran Vliegen ''(ultimo turno,Lucky loser)

  Pedro Martínez /  Lorenzo Sonego (primo turno,Lucky loser)

Qualificati 

  Ugo Humbert /  Sebastian Korda

Lucky loser 

  Sander Gillé /  Joran Vliegen

  Pedro Martínez /  Lorenzo Sonego

Tabellone

Collegamenti esterni 
 
 

Barcelona Open Banc Sabadell 2022